Monument (erfgoed), in het algemeen een bouwwerk van historische waarde dat om die reden beschermd is
 Beschermd monument (Caribisch Nederland), een dergelijk bouwwerk op een van de Caribische eilanden die bij Nederland horen